Stájerlakanina román város
 Anina keresztnév